Ungarns Grand Prix 2017 (officielt navn: Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017) var et Formel 1-løb som blev afholdt 30. juli 2017 på Hungaroring ved Budapest. Det var den ellevte runde i Formel 1-sæsonen 2017 og det 32. Ungarns Grand Prix. Løbet blev vundet af  Ferrari-køreren Sebastian Vettel, som startede fra pole position. Andenpladsen gik til hans teamkollega Kimi Räikkönen, mens Valtteri Bottas fra Mercedes tog tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Nico Hülkenberg fik en gridstraf på fem placeringer for ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
 - Daniil Kvjat fik en gridstraf på tre placeringer for at have forhindret Lance Stroll i Q1.
 - Sergio Pérez og Kevin Magnussen satte identiske omgangstider i Q1, men Pérez satte sin tid først og blev derfor anset for at have kvalificeret sig foran Magnussen.
 - Kevin Magnussen fik en tidsstraf på 5 sekunder lagt til sin sluttid for at have tvunget en anden kører af banen.
 - Nico Hülkenberg udgik af løbet, men blev klassificeret eftersom han havde fuldført over 90% af løbsdistancen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Ungarns Grand Prix
Formel 1 2017